Fergusonina är ett släkte av tvåvingar. Fergusonina ingår i familjen Fergusoninidae. 

Fergusonina är enda släktet i familjen Fergusoninidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tvåvingar
Fergusonina